

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych

 Osowo – część miasta Chojna
 Osowo – przysiółek wsi Kłączno w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Osowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Osowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Osowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Osowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Osowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września
 Osowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka
 Osowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard
 Osowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Inne 
 Osowo – potoczna nazwa osiedla mieszkaniowego Osów w Szczecinie (część dzielnicy Zachód)

Miejscowości na Białorusi 
 Osowo – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Osowo – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w possowiecie Lubcz
 Osowo – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Podhorodno
 Osowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Papiernia
 Osowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
 Osowo  – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.

Miejscowości w Rosji 
 Osowo – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Osowa, Osów 
 Osowo Nowe, Osowo Leśne, Osowo Lęborskie, Osowo Stare